Th kan henvise til:

 Forkortelse for grundstoffet Thorium 
 .th - Toplevel-domæne for Thailand
 Þ - Et bogstav i det angelsaksiske og islandske alfabet
 Runen ᚦ (thurs/thorn) translittereres oftest th